Vaugirard – quartiere del XV arrondissement di Parigi, antico comune della Senna
 Vaugirard – stazione della metropolitana di Parigi
 Rue de Vaugirard – via di Parigi
 Cimitero di Vaugirard – cimitero del XV arrondissement di Parigi